EDDB steht als Abkürzung für:

 Flughafen Berlin Brandenburg (ICAO-Flughafencode)
Flughafen Berlin-Schönefeld (ehemaliger ICAO-Flughafencode)

Abkürzung